Stellwag von Carion ist der Familienname folgender Personen:

 Carl Stellwag von Carion (1823–1904), österreichischer Augenarzt
 Friedrich Stellwag von Carion (1852–1896), Landesverweser von Liechtenstein